La Bamba heißen:

 La Bamba (Lied), ein mexikanisches Volkslied
 La Bamba (Film), ein Film aus dem Jahr 1987
 La Bamba (Album), der Soundtrack zum gleichnamigen Film von 1987

Siehe auch:
 Bamba